Frans-Guyaans voetbalelftal (mannen)
 Frans-Guyaans voetbalelftal (vrouwen)